Spielbichl ist der Name folgender Orte:

 Spielbichl (Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Spielbichl (Gemeinde Mittersill), Ortschaft und Katastralgemeinden von Mittersill, Bezirk Zell am See, Steiermark